Campolongo puede referirse a:
 Campolongo (Negreira), parroquia y un lugar español del municipio de Negreira, en la provincia de La Coruña, Galicia
 Campolongo sul Brenta, municipio  italiano de la provincia de Vicenza, región de Véneto
 Campolongo Maggiore, localidad italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto
 Campolongo Tapogliano, localidad y comuna italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia 
 Carlos Campolongo, periodista, docente y político argentino.